Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 2004/05 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Erstmals wurden Aufstiegs-Play-Offs durchgeführt. Dabei schafften die TSG Ketsch und der Thüringer HC den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: -
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -
Absteiger in die Regionalligen: SV Fortuna ’50 Neubrandenburg, SG Handball Rosengarten und SC Buntekuh Lübeck.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Elmshorner HT, PSV Recklinghausen und VfL Oldenburg II.
Änderung: Die Staffel spielt nächste Saison mit 14 Vereinen.
Union Halle-Neustadt wechselt in die Staffel Süd.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSG Ketsch und Thüringer HC.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TuS Weibern und TV Mainzlar.
Absteiger in die Regionalligen: SG Kleenheim, VfL Waiblingen und ESV 1927 Regensburg.
Aufsteiger aus den Regionalligen: HC Sachsen Neustadt-Sebnitz, TGS Walldorf und TV Nellingen.
Aus der Gruppe Nord: Union Halle-Neustadt.
Änderung: Die Staffel spielt nächste Saison mit 15 Vereinen.

Entscheidungen

Aufstiegs-Play-offs

Halbfinale 
Gruppe A
SV Berliner VG 49 – Frisch Auf Göppingen 23:24, 25:31
TSG Ketsch – HSG Blomberg-Lippe 31:26, 27:26
Gruppe B
Thüringer HC – SV Union Halle-Neustadt 32:24, 22:26
SVG Celle – SC Markranstädt 30:26, 20:29

Finale 
Gruppe A
TSG Ketsch – Frisch Auf Göppingen 33:26, 39:33
Gruppe B
SC Markranstädt – Thüringer HC 23:27, 28:25
Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TSG Ketsch und Thüringer HC.

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

2004
Handballsaison 2004/05